National Trust è il nome di varie associazioni nazionali di difesa di patrimoni culturali e naturali:

National Trust (Regno Unito)
An Taisce, il National Trust dell'Irlanda
Barbados National Trust
Bermuda National Trust
Fondo per l'Ambiente Italiano – Italia
National Trust (Giappone)
Manx National Trust
Australian Council of National Trusts — Australia
National Trust for the Cayman Islands
National Trust of Fiji
National Trust of Guernsey (isola del Canale della Manica)
National Trust for Historic Preservation — Stati Uniti
National Trust for Jersey
National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty — Inghilterra, Galles ed Irlanda del Nord
National Trust for Scotland per la Scozia
Queen Elizabeth II National Trust — Nuova Zelanda (spazi aperti)
St Helena National Trust per l'isola di Sant'Elena

Musica
The National Trust (gruppo musicale) — rock band di Tuscaloosa, Alabama (USA)